Stiglitz è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Hugo Stiglitz – attore messicano
 Joseph Stiglitz – economista statunitense 
 Herma Stiglitz (* 1921) – archeologo austriaco
 Jo-Antoinette Stiglitz (* 1988) – giocatrice austriaca di Cricket
 Roman Stiglitz (1922-1988) – storico austriaco